Diese Liste soll alle offiziellen A-Länderspiele der angolanischen Fußballnationalmannschaft seit dem FIFA-Beitritt 1980 enthalten.

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Weblinks 
 Liste der Spiele von Angola (englisch)
 Liste der Spiele von Angola auf der Website fr.fifa.com (französisch)

Einzelnachweise 

Angola
Fußball (Angola)